J'aurai ta peau, roman de Mickey Spillane publié en 1947 ;
 J'aurai ta peau film américain de par Harry Essex sorti en 1953, adaptation du roman ;
 J'aurai ta peau, film américain de Richard T. Heffron sorti en 1982, adaptation du roman.